Restart é o álbum de estreia da banda brasileira de teen pop, Restart. Lançado em novembro de 2009, obteve sucesso com seu primeiro single, "Recomeçar", que alcançou rapidamente boas posições nas paradas musicais do Brasil. O disco ficou na 2º posição no Top 20 ABPD. O álbum já vendeu mais de 100 mil cópias, sendo certificado com Disco de Platina pela ABPD.

O álbum de estreia foi lançado dia 20 de Maio de 2010 em formato digital no iTunes store em Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, Irlanda, Itália, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Países Baixos.

Singles 
"Recomeçar" foi escolhido como o primeiro single da banda, tendo seu videoclipe lançado no dia 4 de setembro de 2009. A canção alcançou a posição #14 no Hot 100 Singles do Hot 100 Brasil. No programa Top 10, da MTV Brasil, "Recomeçar" ficou na primeira posição.

"Levo Comigo" tornou-se o segundo single do álbum, com seu videoclipe lançado no dia 20 de abril de 2010. Tal canção obteve mais sucesso que a anterior, sendo ranqueada na 4ª posição do Hot 100 Brasil, e seu clipe sendo exibido constantemente pela mesma MTV Brasil.

"Vou Cantar" foi escolhido como o terceiro single, tendo sido lançado somente no formato de download digital. Em 2011, a música começou a ser executada nas rádios, e atingiu a 17ª posição no Hot 100 Brasil.

Recepção crítica

Restart foi recebido com críticas médias dos críticos de música. Alexey Eremenko do Allmusic deu ao álbum três estrelas e media de cinco, dizendo: "Seu álbum homônimo abre com um simples, bouncy, uma explosão de novidades subproduzidas que faz você pensar de um demo de algum NOFX, com o tempo de suas vidas em uma garagem da família, mas quando o resto da banda se junta com o "woo-hoos" simples, mas um trabalho em um ritmo elegante, os lapsos de uma música em glória power pop energética. Aaron M. do Território da Música deu ao álbum três estrelas de cinco, dizendo: "O auto-intitulado álbum dos paulistanos traz tudo o que consagrou a banda: a mistura do Rock com música eletrônica em guitarras rasgadas e dançantes e refrãos grudentos. O visual continua cítrico e colorido".

Alinhamento das faixas

Desempenho do álbum

Desempenho na parada

Certificações

Créditos 
Abaixo, lista-se os profissionais envolvidos no desenvolvimento de Restart, de acordo com seu encarte acompanhante:

Pe Lanza - Vocal, baixo
Pe Lu - Vocal, guitarra
Koba - Guitarra, vocal de apoio
Thomas - bateria
 Direção artística - Marcos Maynard
 Produção - Guto Campos
 Projeto gráfico - Lucas Kobayashi (Koba)
 Edição - Maynard Music
 Capa e encarte - Lucas Kobayashi (Koba)
 Gravação - Alexandre Russo
 Mistura - Alexandre Russo, Guto Campos
 Assistente de estúdio - Rafael Balacosta
 Arranjos, teclados, sintetizadores e programação eletrônica - Restart (exceto "Levo comigo", por Guto Campos)

Álbuns de Restart
Álbuns de estreia de 2009
Álbuns de pop rock
Álbuns de teen pop